13-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 27 ноября 1960 года по 24 марта 1961 года.

Чемпионат был проведён по уже испытанной ранее схеме — двухкруговой турнир 12 команд с разъездами. Сыграно 133 матча, в них забито  613 мячей.

Потребовалось проведение дополнительного матча за право остаться в высшей лиге между красноярским «Торпедо» и иркутским «Локомотивом». Матч, состоявшийся 7 марта 1961 года на нейтральном поле в Кемерове, выиграли красноярцы — 2:0.

Чемпионом СССР стала команда «Динамо» (Москва).

Итоговая таблица чемпионата 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних-результаты игр на выезде.

2. В ряде случаев команды играли по 2 спаренных матча на выезде. Так, «Динамо» (Москва) сыграло на выезде по 2 матча в Алма-Ате, Кемерово и Иркутске; СКА (Свердловск) провёл оба матча в Хабаровске, ЦСКА — в Хабаровске, Алма-Ате, Красноярске и Иркутске, «Труд» (Калининград) сыграл 2 матча в Алма-Ате, СКА (Хабаровск) дважды сыграл в Москве против «Динамо» и «Филей», а также дважды сыграл в Калининграде и Ульяновске. ««Буревестник»» (Алма-Ата) дважды играл на выезде в Свердловске, Хабаровске и Кемерово. «Фили» (Москва) дважды сыграло в Алма-Ате, «Спартак» (Ногинск) два раза сыграл в Хабаровске.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 

Чемпионы СССР
 1. «Динамо» (Москва) (16 игроков): Юрий Шальнов (22; −31), Анатолий Калинин (5; −3) — Александр Луппов (22; 2), Дмитрий Морозов (22; 0), Леонард Щеколенко (11; 0), Альберт Вологжанников (22; 5), Александр Зайцев (22; 1), Юрий Афанасьев (21; 1), Вячеслав Соловьёв (19; 1), Геннадий Водянов (22; 6), Анатолий Сягин (22; 8), Анатолий Вязанкин (21; 7), Евгений Папугин (21; 31). За команду также выступали Аркадий Николаев (8; 0), Игорь Численко (6; 2) и Анатолий Рябиченко (1; 0). 1 мяч в свои ворота забил Юрий Парыгин СКА (Хабаровск).

Серебряные призёры
 2. СКА (Свердловск) (16 игроков): Анатолий Шаклеин (18), Юрий Школьный (14) — Анатолий Голубев (17; 0), Юрий Коротков (22; 0), Николай Назаров (18; 2), Виталий Симонов (19; 2), Виктор Шеховцов (21; 0), Николай Дураков (11; 5), Леонид Старцев (18; 0), Валентин Хардин (22; 11), Валентин Атаманычев (18; 18), Юрий Варзин (22; 17), Павел Губин (3; 0), Александр Измоденов (22; 15), Евгений Измоденов (4; 0), Герман Тарасевич (19; 11).

Бронзовые призёры
 3. ЦСКА (17 игроков): Анатолий Мельников (15), Александр Фомкин (11) — Олег Горбунов (21; 1), Анатолий Панин (22; 12), Борис Рундин (21; 0), Константин Крюков (12; 1), Олег Шварёв (16; 0), Юрий Шорин (22; 13), Юрий Ежов (10; 1), Геннадий Екимов (22; 14), Владимир Елизаров (18; 2), Юрий Захаров (22; 6), Леонид Кондратьев (19; 6), Игорь Малахов (21; 1), Михаил Осинцев (22; 17). За команду также выступали Игорь Ромишевский (2; 0), В. Круглов (6; 0).

 4. «Труд» (Калининград) (15 игроков): Евгений Новгородов, Александр Тареев — Николай Балашов, Юрий Войкин, Виталий Данилов, Владимир Зайцев, Юрий Киселёв (10), Борис Клещев (4), Валерий Князев (1), Александр Константинов (10), Валерий Маслов (18), Владимир Туляков, Михаил Туркин (5), Анатолий Фролов (1), Алексей Харченко (3).

 5. СКА (Хабаровск) (16 игроков): Анатолий Лутков, Александр Титов — Виктор Аносов, Олег Биктогиров, Борис Бочаров (7), Евгений Герасимов (1), Виктор Гладков (4), Леонид Касаткин (1), Сергей Монахов (2), Александр Никишин, Владимир Ордин (11), Юрий Парыгин, Анатолий Пульков, Валентин Семёнов (6), Александр Торопов (13), Анатолий Фролов (4).

 6. «Буревестник» (Алма-Ата) (15 игроков): Юрий Жабин, Владимир Стрекалов — Владимир Алёшин, Казбек Байбулов (5), Борис Бутусин (1), Лодиар Игнатьев (6), Вячеслав Ильин (3), Борис Казанцев (5), Станислав Квочкин, Олег Мальцев, Борис Мартыненко (14), Юрий Минеев, Иван Рогачёв (11), Юрий Фокин (2), Д. Шемалин (1).

 7. «Волга» (Ульяновск) (16 игроков): Геннадий Борисов (6), Игорь Ивонин (21) — Пётр Булдаковский (11; 0), Леонид Бутузов (19; 9), Лев Гаврилов (21; 8), Борис Герасимов (14; 1), Алексей Горин (17; 0), Валерий Егоров (16; 0), Владимир Ерёмин (21; 9), Валерий Королёв (6; 1), Владимир Монахов (21; 17), Николай Перфильев (15; 1), Геннадий Печканов (15; 3), Олег Плотников (18; 4), Евгений Солдатов (13; 0), Юрий Широков (18; 6).

 8. «Фили» (Москва) (16 игроков): Николай Сафран, А. Хомяков, А. Шоринов — Анатолий Бочкарёв (7), Геннадий Волков (1), Семён Горяинов (5), Алексей Дворов, Игорь Жуков (4), Олег Катин (2), Леонид Кондратьев, Вячеслав Кострюков (8), Генрих Кривоусов, Евгений Манкос (5), Виталий Мухин, Лев Табаков, Анатолий Филатов (1).

 9. «Шахтёр» (Кемерово) (18 игроков): Юрий Букасов, Виталий Прохоров — Виктор Баянов (1), Евгений Бондаренко, Виктор Волохин (1), Геннадий Груздев (11), Геннадий Гусаров, Александр Журавлёв (2), Анатолий Карпунин, Алексей Лазовский (11), Евгений Лихачев, Владимир Мартынов, Александр Рыбин (1), Иван Рябовалов (10), Василий Соловьёв, Георгий Сусарев (1), Дмитрий Теплухин, Борис Шумилов.

 10. «Спартак» (Ногинск) (15 игроков): Борис Жидовленко, Евгений Климанов — Юрий Вишерский, Виталий Гарлоев, Владимир Голиков (5), Юрий Голубенков, Вячеслав Дорофеев (7), Виктор Ерёмичев, Виктор Маркин (4), Виктор Рыбин, Булат Сатдыков (8), В. Травкин (6), Юрий Ульянов (3), Борис Умрихин (2), Николай Худолеев.

 11. «Торпедо» (Красноярск) (20 игроков): Владимир Елизаров, Геннадий Зотин — Анатолий Варфоломеев, Владимир Вишнневский (5), Алексей Зорин (1), Анатолий Круговой, Владимир Кузьмин, Олег Мальцев (3), Борис Мартыненко (1), Вячеслав Мовчан (2), Юрий Непомнющий (8), Валерий Поздняков (10), Владислав Седякин (2), Анатолий Семёнов (4), Феликс Советов, Юрий Соколов, Леонид Терёхин (2), Юрий Типкеев, Владимир Тюганов (3), Валерий Фёдоров.

 12. «Локомотив» (Иркутск) (21 игрок): Леонид Арефьев (9), Сергей Охремчук (19) — Виктор Бердников (6; 0), Василий Гурьянов (5; 0), Николай Джурук (20; 5), Анатолий Кириллов (22; 5), Анатолий Кузьминых (17; 0), Пётр Логашов (8; 1), Олег Непомнящих (18; 0), Юрий Низов (22; 20), Иннокентий Протасов (8; 1), Юрий Романовский (17; 1), Валерий Селищев (8; 0), Владимир Сивоволов (8; 0), Анатолий Столяров (1; 0), Геннадий Стрижов (3; 0), Антанас Толжунас (15; 2), Геннадий Труш (21; 0), Николай Филинков (13; 1), Юрий Эдуардов (20; 0), Станислав Эйсбруннер (22; 2).

Лучший бомбардир — Евгений Папугин, «Динамо» (Москва) — 31 мяч.

По итогам хоккейного сезона определён список 22-х лучших игроков.

X чемпионат РСФСР 
Впервые соревнования проводились в двух группах. В число участников первой группы, где матчи проводились с разъездами в четыре круга, были включены в первую очередь команды, выбывшие из класса «А» и финалисты предыдущего, IX чемпионата РСФСР. На первом этапе, состоявшемся с 17 декабря 1960 по 1 марта 1961 года 19 команд, разбитых на 3 подгруппы, оспаривали 6 путевок в финальную часть.

Первая группа 

 В книге "Хоккей с мячом. Энциклопедия" приведены результаты матчей между «Металлургом» (Нижний Тагил) и «Трудом» (Ангарск) 6:3, 1:1, 5:2, 3:3. Но эти результаты не верны; правильные результаты 6:3, 1:1, 3:1, 0:3 приведены в таблице (указано В. Сосниным).

 В верхних строках таблиц приведены результаты домашних игр, а в нижних результаты игр на выезде.

Вторая группа 
Соревнования прошли в два этапа. На первом этапе, проходившем с 25 декабря 1960 года по 15 февраля 1961 года прошли зональные турниры. В них приняли участие 82 команды. Команды были разбиты на 10 зон. Турнир первой (Дальневосточной) зоны, состоялся в Хабаровске с 28 января по 3 февраля в один круг. Команды второй (Сибирской) и девятой (Подмосковной) зон играли в два круга. Команды десятой (Свердловской) зоны, были разбиты на две подгруппы, и в двухкруговых турнирах выявили по две лучших команды, которые затем в однокруговом турнире разыграли 1-4 места. В остальных зонах были проведены турниры в один круг с разъездами.
 Первая зона. Победитель «Авангард» (Комсомольск-на-Амуре).
 Вторая зона. Победитель «Металлург» (Красноярск).
 Третья зона. «Никельщик» (Верхний Уфалей).
 Четвёртая зона. «Ракета» (Казань).
 Пятая зона. Победитель «Локомотив» (Оренбург).
 Шестая зона. Победитель «Химик» (Ефремов).
 Седьмая зона. Победитель «Смена» (Североморск).
 Восьмая зона. Победитель «Труд» (Красногорск).
 Девятая зона. Победитель «Труд» (Ликино-Дулёво)
 Десятая зона. Победитель «Шахтёр» (Карпинск)

На втором этапе, состоявшемся с 24 февраля по 3 марта в Оренбурге, десять команд победительниц зональных соревнований были разбиты на 2 подгруппы. Победители подгупп приняли участие в Финальном турнире чемпионата РСФСР.

 За 1 место: «Локомотив» (Оренбург) — «Металлург» (Курск) 6:3
 За 3 место: «Химик» (Ефремов) — «Труд» (Красногорск) 4:3
 За 5 место: «Смена» (Североморск) — «Авангард» (Комсомольск-на-Амуре) +:- (отказ «Авангарда»)
 Места с 7 по 10 не разыгрывались.
 «Локомотив» (Оренбург): А. Попов, А. Чёрный − Р. Ахметзянов, Н. Дегтярёв (2), Талгат Искандеров, Анатолий Лымарев (4), Владимир Макеев (7), Борис Нестеров, Вадим Николин, Г. Обрывков (4), А. Савин, В. Сериков, Владимир Смирнов (4), Борис Фарафонтов (2), Гумар Шагабутдинов.

Финал X чемпионата РСФСР 
Финальный турнир состоялся с 5 по 15 марта 1961 года в Первоуральске. В нём приняли участие 2 команды, победившие в финальном турнире команд Второй группы, и 6 сильнейших команд Первой группы. За коллективное нарушение спортивного режима в Обухове команда «Труд» (Куйбышев) была отстранена от участия в финале, и её место заняла команда «Труд» (Горький).

 1. «Металлург» (Первоуральск) (15 игроков): Леонид Козлачков (7), А. Воронов (3) — Евгений Артёмов (7; 3), Герман Дубов (7; 7), Пётр Кадочиков (7; 1), Иван Кияйкин (7; 6), Анатолий Козлов (7), Леонид Плотников (7; 4), Валентин Рачёв (7; 1), Станислав Старченко (7; 5), Иван Яговитин (7), П. Пономарёв (5; 2), В. Чепрасов (5; 1), В. Диков (2), Виктор Минаев (1).
 2. «Водник» (Архангельск) (16 игроков): Виталий Сандул (7), Виктор Антрушин (1) — Владислав Бровин (7), Фёдор Ваенский (7; 1), Вячеслав Малахов (7; 7), Леонид Марков (7; 8), Николай Парфёнов (7), Валентин Сташевский (7), Георгий Трушев (7; 5), Евгений Юшманов (7; 7), Леонид Беляков (6), Август Кармакулов (6), Вячеслав Грудин (5), Альберт Кулаков (4), Владимир Потапов (4), Владимир Марков (2). В предварительных соревнованиях участвовали В. Дорофеев, А. Каргаполов и С. Селезнев.
 3. «Труд» (Горький) (15 игроков): Александр Минеев (7), Владимир Синицын (1) - Юрий Андриянов (7; 5), Лев Баскаков (7), Александр Боровков (7; 1), Борис Крутов (7; 2), Александр Пантелеев (7), Евгений Пантелеев (7; 3), Владимир Рыбаков (7; 1), Игорь Сытин (7; 3), Евгений Фирстанов (7), Виктор Шестеров (7; 6), Юрий Большаков (5), Анатолий Махалов (4), Валерий Бурлаков (3). В предварительных соревнованиях участвовали В. Капитанов и Э. Родченков.

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
Чемпионаты СССР в 1960 году
Чемпионаты СССР в 1961 году